Almuzara puede referirse a:

Grupo Almuzara, es un grupo editorial español, creado en Córdoba.

Divisiones administrativas

En España 
 :
 Almuzara, localidad del municipio de Cármenes.
 :
 :
 Almuzara, localidad del municipio de Boborás.